Die Rio Open 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2023 in Rio de Janeiro stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Marseille die Open 13 Provence gespielt. Diese zählten zur Kategorie ATP Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP Tour 500 gehörten.

Carlos Alcaraz war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewannen Simone Bolelli und Fabio Fognini im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.013.940 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.178.980 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 18. und 19. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Rio de Janeiro